Комітет п'яти північних провінцій () — урядовий орган Південної Кореї при Міністерстві внутрішніх справ та безпеки. Розглядається Південною Кореєю як легітимний уряд на територіях, які нині контролюються КНДР. Заснований у 1949 році в Сеулі.

Оскільки Республіка Корея не визнає КНДР суверенною державою, вона також не визнає і територіальних реформ північнокорейського уряду. Комітет складається з департаментів п'яти провінцій — Хванхе, Пхьонан-намдо, Пхьонан-пукто, Хамгьон-намдо і Хамгьон-пукто, що відповідає адміністративному поділу Кореї станом на 1945 рік, одразу після проголошення незалежності від Японської імперії. Комітет складається з п'яти начальників провінцій, 97 начальників повітів та 911 почесних керівників селищ, волостей та міських районів.

Керівником Комітету є один з губернаторів п'яти провінцій. Зміна керівника проходить щорічно за принципом ротації.

Держави і території, засновані 1949
Адміністративний поділ Південної Кореї
Політика Південної Кореї
Уряди у вигнанні